Martim Francisco Ribeiro de Andrada é o nome das seguintes personalidades

 Martim Francisco Ribeiro de Andrada - (pai), político e estadista brasileiro, conselheiro de D. Pedro I e ministro da Fazenda durante o Império do Brasil.
 Martim Francisco Ribeiro de Andrada - (II ou "o Moço"), filho do precedente, ministro da Justiça e ministro dos Negócios Exteriores no Segundo Império, conselheiro de D. Pedro II.
 Martim Francisco Ribeiro de Andrada - (III) filho do precedente, deputado por São Paulo e escritor.

 Martim Francisco Ribeiro de Andrada (futebolista) (1928-82), treinador de futebol (Atlético-MG, Vasco, Bangu, et al.)
Desambiguação